Robbiati è un cognome italiano e può riferirsi a:
 Anselmo Robbiati –  dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano (1970)
 Luigi Robbiati – ex calciatore italiano (1935)